Andrea Gámiz e Paula Ormaechea erano le detentrici del titolo, ma Ormaechea quest'anno non ha partecipato.

Gamíz ha fatto coppia con Adriana Pérez e ha battuto in finale Julia Cohen e Andrea Koch-Benvenuto 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 María Fernanda Álvarez Terán /  Maria Fernanda Alves (semifinali)
 Karen Castiblanco /  Mariana Duque (semifinali)

 Julia Cohen /  Andrea Koch-Benvenuto (finale) 
 Andrea Gámiz /  Adriana Pérez (campionesse)

Tabellone

Note 
 

Open Seguros Bolívar 2011